Большие Гималаи () — национальный парк в Индии. Расположен в регионе Куллу индийского штата Химачал-Прадеш на территории Гималайских гор. Создан в 1962 году.

Площадь составляет 755 км².
Высота над уровнем моря колеблется между 1,5 и 5,8 км.

Фауна представлена 31 видом млекопитающих, 181 видом птиц, 3 видами рептилий, 9 видами земноводных, 11 видами кольчатых червей, 17 видами моллюсков и 127 видами насекомых.

Ссылки 
 Great Himalayan National Park website
 

Химачал-Прадеш
Национальные парки Индии